Kulikow () oder Kulikov bzw. Kulikowa oder Kulikova (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasia Kulikova (* 2000), finnische Tennisspielerin
 Anatoli Sergejewitsch Kulikow (* 1946), russischer General und Politiker
 Angela Kulikov (* 1998), US-amerikanische Tennisspielerin
 Daniil Michailowitsch Kulikow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Dmitri Kulikov (* 1977), estnischer Fußballspieler
 Dmitri Wladimirowitsch Kulikow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Irina Kulikowa (* 1991), russisches Model
 Iwan Semjonowitsch Kulikow (1875–1941), russisch-sowjetischer Maler
 Jevgenij Kulikov (* 1946), ukrainischer Bildhauer und Maler
 Jewgeni Nikolajewitsch Kulikow (* 1950), sowjetischer Eisschnellläufer

 Regina Alexandrowna Kulikowa (* 1989), russische Tennisspielerin
 Swetlana Kulikowa, russische Eiskunstläuferin
 Walentin Stepanowitsch Kulikow (* 1948), russischer Mathematiker
 Walery Wladimirowitsch Kulikow (* 1956), russischer Konteradmiral

Kulikowa steht für:
 Kulikowa (Polazk), Ort in Weißrussland

Kulikov steht für:
 (1774) Kulikov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kulikow-Antenne, militärische Funkantenne
 Kulkow